Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2006/2007 прошло с 25 ноября 2006 по 18 марта 2007 года. 36 команд были разделены на пять групп.

Первая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Из-за погодных условий 4 матча «Вымпел» (Королёв) − «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) и «Старт» (Нерехта) − «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) не были проведены в установленные сроки, решением ФХМР они признаны несыгранными по объективным причинам.

Вторая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 В ЭХсМ при наборе переставлены местами результаты матчей «Черемшан» (Димитровград) с командами «Старт»-2 (Нижний Новгород), «Универсал» (Саратов) и «Локомотив»-2 (Оренбург). В таблице эти ячейки поставлены в правильное положение, и ячейки отмечены *.

Третья группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

В финале, прошедшем в Мончегорске с 11 по 18 марта 2007 года должны были участвовать по две лучшие команды из первой, второй и третьей групп и победители четвертой и пятой групп. Однако «Черемшан» (Димитровград) и «Северский трубник» (Полевской) отказались от участия, и вместо них был допущен «Зоркий»-2 (Красногорск). Право выступать в высшей лиге  завоевал «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск), однако впоследствии отказался от повышения в классе.

Финал 
Результаты однокругового турнира, прошедшего в Мончегорске с 11 по 18 марта

 «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) (16 игроков): Евгений Крюков, Денис Лебедев — Михаил Ветров (15), Станислав Долгий, Сергей Катугин (5), Яков Красовский (27), Дмитрий Леонов (1), Владимир Лещенко (3), Сергей Пеньков (5), Кирилл Семенков (3), Николай Солдатов (2), Сергей Старосветский (9), Александр Тихонов (21), Олег Тюкавин (2), Данил Цебро (2), Кирилл Юмин (6). Главный тренер − Б. А. Удодов.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2007/2008

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2006 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2006 году
2007 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2007 году